Премия «Магритт» лучшей актрисе () — одна из кинематографических наград, предоставляется с 2011 года бельгийской Академией Андре Дельво в рамках национальной кинопремии «Магритт». Присуждается актрисе, которая выполнением главной роли сделала значительный вклад в бельгийскую киноиндустрию. Лауреатом первой премии «Магритт» за лучшую главную женскую роль в фильме «Нелегал» стала в 2011 году Анн Косенс.

Победители и номинанты 
Ниже приведен список фильмов, получивших эту премию, а также номинанты.  и жирным шрифтом

2010-е

Примечания

Ссылки 
 
 
 Премия «Магритт»  на AlloCiné

Актриса
Награды актрисам